Un certain nombre d'organismes, musées et monuments sont destinés à servir de mémoire concernant la Shoah et ses millions de victimes. Certains des musées mentionnés ont plutôt aménagé une section pour constituer une mémoire collective des faits se rapportant à la Shoah alors que leur thème central concerne d'autres événements de la Seconde Guerre mondiale.

Afrique du Sud 

Le Centre sur l'Holocauste du Cap
Le Centre sur l'Holocauste de Durban 
Le Centre sur l'Holocauste et le génocide de Johannesburg

Allemagne 
Mémorial aux Juifs assassinés d'Europe (Berlin)
Musée juif de Berlin
Mémorial aux homosexuels persécutés sous le régime national-socialiste (Berlin)
Mémorial aux Sintis et aux Roms victimes du national-socialisme (Berlin)
Chapelle française (Soest)
Mémorial de Ravensbrück
Mémorial pour les victimes de meurtres euthanasiées du national-socialiste

Argentine 

Museo del Holocausto de Buenos Aires

Australie 
 Centre de recherche du Musée juif de l'Holocauste et (Melbourne , Victoria ) 
 Centre Leo Baeck pour le judaïsme (Kew, Victoria)
 Cimetière commémoratif de l'Holocauste de Melbourne (Parkville, Victoria)
 Musée juif de Sydney

Autriche 

Service autrichien de la Mémoire
Maison de la responsabilité, Braunau am Inn
Mémorial de la Shoah, Judenplatz, Vienne (Autriche)
Mémorial du camp de concentration de Mauthausen
Château de Hartheim, Alkoven
Centre Holocauste et Tolerance de Styrie (Graz)

Belgique 

  Kazerne Dossin – Mémorial, Musée et Centre de Documentation sur l'Holocauste et les Droits de l'Homme, situé dans le camp de rassemblement de Malines (Malines)

Biélorussie 

Mémorial de la fosse à Minsk

Brésil 

Mémorial des Victimes de l'Holocauste  de  Rio de Janeiro, Cemitério Israelita do Caju (sépharade), inauguré en 
Mémorial des Victimes de l'Holocauste à Salvador, Cemitério Israelita da Bahia, inauguré en 2007
Musée de l'Holocauste de Curitiba (Paraná)
Musée de l'Holocauste de Rio de Janeiro

Bulgarie 

Organisation des Juifs en Bulgarie (Bulgarie)

Canada 

Monument national de l'Holocauste (Ottawa)
Musée de l'Holocauste Montréal (Montréal)
Centre éducatif sur l'Holocauste de Vancouver (Vancouver)

Chine (République populaire de Chine) 

Centre sur l'Holocauste et la tolérance de Hong Kong (香港大屠杀和宽容中心) (Hong Kong)
Musée de Shanghai des réfugiés juifs (上海犹太难民纪念馆)

Croatie 

Mémorial de la région de Jasenovac (Jasenovac)

République tchèque 

Synagogue Pinkas (Prague)
Camp de concentration Theresienstadt (Terezín)
Mémorial de l'Holocauste (Valašské Meziříčí)

Estonie 

Mémorial de l'Holocauste sur le site de camp de concentration de Klooga (Klooga)
Mémorial sur le site de Kalevi-Liiva (Jägala)

États-Unis

France 

Musée départemental de la Résistance et Déportation (Agen)
Musée de la Résistance et de la Déportation (Charente) (Angoulême)
Musée de la Résistance d'Anterrieux (Anterrieux, France)
Centre de la Résistance et de la déportation d'Arles (Arles)
Musée de la Résistance et de la Déportation (Besançon, France)
Musée de la Résistance, de la Déportation et de la Libération du Loir-et-Cher (Blois)
Musée de la Résistance de Bondues au Fort Lobau (Nord) (Bondues)
Centre national Jean-Moulin (Bordeaux, France)
Musée de la Résistance et de la Déportation de Bourges et du Cher (Bourges)
Centre national d'études de la Résistance et de la Déportation Edmond-Michelet (Brive-la-Gaillarde)
Mémorial de Caen (Caen)
Musée de la Résistance (Castellane)
Centre régional de la Résistance et de la Déportation de Castelnau-le-Lez (Hérault) (Castelnau-le-Lez) 
Musée du souvenir de Châlons (Marne) (Châlons-en-Champagne)
Musée de la Résistance, de l'internement et de la Déportation de Chamalières (Chamalières)
Musée de la Résistance nationale de Champigny-sur-Marne (Champigny-sur-Marne)
Musée de la Résistance de Châteaubriant-Voves-Rouillé (Châteaubriant)
Mémorial de l'internement et de la déportation (Compiègne)
Musée de la Résistance et de la Déportation (Fargniers)
Musée Départemental de la Résistance et de la Déportation de Forges-les-Eaux (Forges-les-Eaux)
Musée de la Résistance, de la Déportation et de la Seconde Guerre mondiale (Frugières-le-Pin)
Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère (Grenoble)
Maison d'Izieu mémorial des enfants juifs exterminés (Izieu)
Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon (Le Chambon-sur-Lignon, Haute-Loire)
Musée départemental de la Résistance et de la Déportation (Loiret) (Lorris)
Centre d'histoire de la résistance et de la déportation (Lyon)
Musée de la Résistance et de la Déportation (Tarn-et-Garonne) (Montauban)
Musée Bourbonnais de la Résistance Nationale (Allier) (Montluçon) 
Musée de l'histoire vivante (Montreuil)
Musée de la Résistance et de la Déportation (Nantua)
Musée de la Résistance Henri-Queuille (Corrèze) (Neuvic)
Centre de recherche et d'étude du Musée azuréen de la Résistance Nationale (Nice)
Centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane (Oradour-sur-Glane)
Mémorial du Maréchal Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris et musée Jean-Moulin (Paris)
Musée de l'ordre de la Libération (Paris)
Centre de documentation juive contemporaine et Mémorial de la Shoah (Paris)
Musée de la Résistance (Peyrat-le-Château)
Musée de la Déportation et de la commémoration de la Shoah (Pithiviers)
Musée de la Reddition de Reims (Reims)
Musée Pyrénéen de la Résistance et de la Libération, Dans l'Ariège (Rimont)
Centre Historique de la Résistance en Drôme et de la Déportation de Romains (Romans-sur-Isère)
Musée de la Résistance en Morvan (Saint-Brisson)
Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire (Saint-Étienne)
Musée de la Résistance en Bretagne (Saint-Marcel)
Centre européen du Résistant déporté au Struthof (Natzwiller) 
 Musée de la Résistance et de la Déportation (Tarbes)
 Musée de la résistance et de la déportation de Picardie (Tergnier)
 Musée Départemental de la Résistance (Thônes)
 Centre Régional Résistance et Liberté (Deux-Sèvres) (Thouars)
 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation (Toulouse)
 Musée vauzélien de la Résistance Nationale (Nièvre) (Varennes-Vauzelles)
 Musée départemental de la déportation et de l’internement (Varilhes)
 Mémorial de la Résistance du Vercors (Vassieux-en-Vercors)
 Musée de la Résistance (Rosine-Perrier) (Villargondran)

Grèce 

Mémorial de l'Holocauste d'Athènes (Athènes)
Cimetière et monument pour les victimes de l'Holocauste d'Athènes, Nikea, Piraeus
Mémorial de l'Holocauste du site archéologique de Kerameikos (Athènes)
Musée juif de Grèce (Athènes)
Musée juif de Thessalonique (Thessalonique, Macédoine centrale)
Monument des victimes de l'Holocauste sur la place des martyrs juifs (Rhodes)
Monument aux jeunes juifs (dédié à la mémoire des jeunes juifs qui sont morts dans l'Holocauste), nord du centre-ville d'Athènes
Musée juif de Rhodes (Rhodes)

Guatemala 
Musée de l'Holocauste de Guatemala (ville), ouvert en 2016, il est le premier musée de l'Holocauste en Amérique Centrale.

Hongrie 

Mémorial et Centre sur l'Holocaust de Budapest
Les Chaussures au bord du Danube (Budapest)

Israël 

Mémorial de Yad Vashem (Jérusalem)
Ghetto Fighters’ House Museum (kibboutz Lohamei HaGeta'ot)
Beit Theresienstadt (kibboutz Givat Chaim Ichud)
Institut Massuah pour l'étude de l'Holocauste (kibboutz Tel Yitzhak)
Musée Revival (kibboutz Lohamei Yad Mordechai)
Kiryat Bialystok (Archives et centre communautaire à Yehud)
Chambre de l'Holocauste (Mont Sion, Jérusalem)
Musée de l' Holocauste Ani Ma'amin (Jérusalem)
Forêt des Martyrs (Jérusalem)
Mémorial LGBT persécutés par les nazis Tel Aviv
Jardin de sculptures de l'Holocauste à la résurrection de Karmiel

Italie 

Mémorial de la Shoah (Milan)
Musée de la déportation (Prato)
Musée de la Shoah (Rome)
Musée de la Résistance (Turin)

Lettonie 

Mémorial à Rumbula
Mémorial au Camp de Salaspils
Musée de la tolérance sur le site du camp de Kaiserwald
Musée juif de Lettonie
Sections Holocauste en Lettonie et ghetto de Riga au musée de la Lettonie

Macédoine 

Mémorial de l'Holocauste des Juifs de Macédoine à Skopje

Norvège 

Centre d'études de l'Holocauste et des minorités religieuses (Oslo)

Pays-Bas 

Maison d'Anne Frank (Amsterdam)
Hollandsche Schouwburg (Amsterdam)
Musée historique juif (Amsterdam)
Homomonument (Amsterdam)
camp de Westerbork et son centre d'information (Westerbork)
camp de concentration de Bois-le-Duc

Pologne 

Camp de concentration d'Auschwitz, Oświęcim
Musée national Auschwitz-Birkenau, Oświęcim
Centre juif d'Auschwitz, Oświęcim
Camp d'extermination de Bełżec
Musée de l'Histoire des Juifs polonais, Varsovie
Gare Radegast, Łódź
Camp d'extermination de Treblinka, Treblinka, Voïvodie de Mazovie

Slovaquie 

Musée de l'Holocauste et de la culture juive (Sereď )
Musée de la culture juive de Bratislava

Suède 

Monument à la mémoire des victimes de l'Holocauste (Stockholm)

Ukraine 

Institut ukrainien d'études de l'Holocauste (Dnepropetrovsk)

Royaume-Uni 

Centre sur l'Holocauste Beth Shalom (Laxton, Nottinghamshire, Angleterre)
Musée impérial de la guerre, Exposition Holocauste à Londres
, Institut d'histoire contemporaine et Wiener Library (Londres)
, à Hyde Park, à Londres.

Uruguay 
Mémorial de l'Holocauste  de Montevideo

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Holocauste
Shoah
Fondation pour la mémoire de la Shoah
Histoire des Juifs en Allemagne
Devoir de mémoire
Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste

Musée de l'Holocauste
Shoah